Крылатые ракеты подводных лодок (КРПЛ) — крылатые ракеты, приспособленные для транспортировки и боевого применения с подводных лодок. 

Впервые проект использования крылатых ракет с подводных лодок был разработан в военно-морском флоте нацистской Германии (кригсмарине) в годы Второй мировой войны. Во второй половине XX века для применения крылатых ракет специально разрабатывались субмарины (подводные лодки), но начиная с 1980-х годов крылатые ракеты практически сравнялись по габаритам с торпедами, поэтому их использование стало возможным с торпедных подводных лодок (субмарин), при условии установки соответствующей аппаратуры управления.

История создания 
В 1942 году с германской субмарины U-551 были успешно осуществлены несколько запусков армейских ракет ближней дальности. В 1943 году немцами был разработан план по обстрелу Нью-Йорка крылатыми ракетами Фау-1. Но необходимое для этого сотрудничество с люфтваффе не состоялось, и проект не был осуществлён.

После окончания Второй мировой войны на базе немецких разработок создание крылатых ракет для подводных лодок начали СССР и США.

Изначально крылатые ракеты являлись стратегическим оружием и предназначались для поражения наземных целей, таких как прибрежные военные базы или крупные города. Запуск ракет осуществлялся только из надводного положения. Необходимость управления ракетой приводила к тому, что подводная лодка оставалась на поверхности во время всего полёта ракеты, что делало лодку отличной мишенью для противолодочной авиации.

Североамериканцы использовали ангары от гидросамолётов, снятые с японских субмарин типа I-400, для транспортировки немецких ракет «Фау-1». Система была создана в 1947 году и получила название «Loon». До 1953 года было осуществлено немало успешных запусков, после чего на вооружение поступили ракеты «Regulus». Для их запуска были переоборудованы дизель-электрические подводные лодки времён войны USS Tunny (SSG-282) и USS Barbero (SSG-317). Позднее в качестве носителей «Регулусов» были построены ДЭПЛ Growler и Grayback и АПЛ Halibut.

В 1958 году в США началась работа над созданием баллистических ракет «Polaris», в связи с чем разработка стратегических крылатых ракет для подводных лодок в США была полностью остановлена. В 1970-х в США на вооружение поступили универсальные крылатые ракеты «Harpoon» и «Tomahawk», обладающие возможностью стартовать из торпедных аппаратов в подводном положении.

Советский Союз начав работы по крылатым ракетам также с немецкой «Фау-1», создал сверхзвуковую крылатую ракету «П-5» (SS-N-3C по классификации НАТО) со складывающимся крылом и ядерным зарядом, для поражения площадных целей. Первый запуск состоялся 22 ноября 1957 года. Ракеты «П-5» стояли на вооружении с 1959 по 1966 год, ими оснащались дизельные подводные лодки проектов 644, 651, 665 и атомные лодки проекта 659.

После начала работ над созданием баллистических ракет для подводных лодок предназначение крылатых ракет изменилось. На базе проекта «П-5» были созданы противокорабельные ракеты типа П-6 «Прогресс» (SS-N-3А «Shaddock» по классификации НАТО), ими оснащались атомные подводные лодки проекта 675 и переоснащались взамен «П-5» дизель-электрические лодки проекта 651. В 1975 году были разработаны крылатые ракеты морского базирования П-500 Базальт (SS-N-12 «Sandbox») со стартовой массой 4,8 тонны. Их получили некоторые лодки проекта 675 вместо устаревших ракет «П-6». Также, эти ракеты являлись главным вооружением ракетных крейсеров проекта 1164 «Атлант»(до перевооружения на П-1000 «Вулкан») и главным ракетным калибром авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет».

За «Базальтом» последовали ракеты подводного старта: П-70 «Аметист», П-120 «Малахит», П-700 «Гранит», П-750 «Метеорит-М» (не пошедшая в серию).

Современные типы КРПЛ 

В России на вооружении находятся следующие типы крылатых ракет подводных лодок:
 тяжёлые противокорабельные ракеты П-700 «Гранит», размещённые на ПЛАРК проекта 949А «Антей» (по 24 ракеты).
 П-800 Оникс и их экспортная модификация «Яхонт». 24 ракеты размещены на К-452, также планируется оснащение этими ракетами строящихся субмарин проекта 885 «Ясень», вдобавок к стоящим на головной АПЛ «Северодвинск».
 С-10 «Гранат»
 Калибр-ПЛ — универсальная КР, улучшенный вариант экспортного «Сlub-S», приспособлен для запуска из торпедных аппаратов ДЭПЛ проектов 877 «Палтус», 636.3 «Варшавянка» и АПЛ проекта 885 «Ясень».

В США подводные лодки несут ракеты типов Tomahawk и Sub-Harpoon.

Во Франции лодки оснащены крылатыми ракетами типа MBDA Exocet SM39.

Крылатые ракеты китайских субмарин имеют обозначение YJ-82.

Технические характеристики 
Современные КРПЛ имеют следующие особенности:
 подводный старт,
 некоторые модели имеют малые габариты для старта из торпедных аппаратов
 настильная траектория с переменной высотой полёта.

Классификация 
По предназначению крылатые ракеты подводных лодок можно разделить на:
 стратегические — большой дальности, для поражения береговых целей, как правило с ядерным зарядом;
 тактические — как с боевыми частями в обычном снаряжении, предназначенные для высокоточного поражения малоразмерных целей;
 противокорабельные — с ядерным зарядом или без него, предназначенные для уничтожения групп крупных надводных кораблей противника, как правило под этим подразумевается авианосная ударная группа.

См. также 
 ПЛАРК
 Ракетоплан
 Баллистические ракеты подводных лодок

Примечания

Ссылки 
 www.kapyar.ru// Капустин Яр. Стратегическая крылатая ракета П-5

Литература